Gheorghiu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Gheorghiu (* 1981), rumänischer Fußballspieler
 Angela Gheorghiu (* 1965), rumänische Opernsängerin
 Cantemir Gheorghiu (* 1982), deutscher Produktdesigner
 Constantin Virgil Gheorghiu (1916–1992), rumänischer Schriftsteller
 Costel Gheorghiu (1956–2009), rumänischer Politiker
 Ermil Gheorghiu (1896–1977), rumänischer Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Florin Gheorghiu (* 1944), rumänischer Schachspieler
 Gheorghe Gheorghiu (* 1954), rumänischer Sänger
 Gheorghe Gheorghiu (Ruderer), rumänischer Ruderer
 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901–1965), rumänischer Politiker, Staatspräsident 1961 bis 1965
 Jana Gheorghiu (1946–2007), rumänische Journalistin
 Luminița Gheorghiu (1949–2021), rumänische Schauspielerin
 Mihnea Gheorghiu (1919–2011), rumänischer Filmemacher und Drehbuchautor
 Sorin Gheorghiu (1939–2008), rumänischer Schauspieler

 Teodora Gheorghiu (* 1978), rumänische Sopranistin und Opernsängerin
 Teo Gheorghiu (* 1992), kanadischer Pianist
 Valentin Gheorghiu (* 1928), rumänischer Pianist und Komponist